Анхель Ортіс () — іспаномовне ім'я та прізвище.

Відомі носії:

 Анхель Антоніо Ортіс (1977) — парагвайський футболіст
 Анхель Рамірес Ортіс (1966 — 2008) — іспанський вчений в галузі біоінформатики

Див. також 
 Ортіс

Сторінки зі списками однофамільців-тезок